Zorros Rache steht für:

 Zorros Rache (1939) (Zorro’s Fighting Legion), US-amerikanischer Film von John English und William Witney 
 Zorros Rache (1969) (El Zorro justiciero), spanisch-italienischer Film von Rafael Romero Marchent
 Zorros Heimkehr und Rache (Zorro alla corte di Spagna), italienischer Film von Luigi Capuano (1962)